Alibegović est un patronyme bosniaque composé du prénom  suivi du titre turc beg « chef [de clan] », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du chef [de clan] Ali »).

 Dubravka Jurlina Alibegović (née en 1963), femme politique croate ;
  (né en 1962), chanteur bosnien ;
 Teoman Alibegović (né en 1967), joueur puis entraîneur et dirigeant de basket-ball slovène.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque